Stati Uniti d'America
 Stacyville – città della Contea di Mitchell, Iowa
 Stacyville – città della Contea di Penobscot, Maine